Manu (mythologie), stamvaders van de mensheid, volgens  de hindoeïstische mythologie
 Manoe Konings, een Nederlandse klarinettiste